Andrij Jefremov (cirill betűkkel: Єфремов Андрій Юрійович ; Kijev, 1993. február 14. –) ukrán labdarúgó, jelenleg a Szombathelyi Haladás játékosa.

További információk 
 Andrij Jefremov profilja a Transfermarkt.com-on 

1993-ban született személyek
Élő személyek
Ukrán labdarúgók
Labdarúgó-középpályások